Emblém (franc. emblème, symbol) může znamenat:

 Symbol, konkrétní věc, představující abstraktní pojem; například český lev, husitský kalich
 Znak (heraldika), symbol či emblém rodu, města, země
 Odznak, například vojenský, profesní, stavovský